Als Weltmeisterschaft 1985 oder WM 1985 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1985 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften
 Alpine Skiweltmeisterschaft 1985
 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 1985
 Badminton-Weltmeisterschaft 1985
 Bandy-Weltmeisterschaft 1985
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1985
 Bob-Weltmeisterschaft 1985
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1985
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1985
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1985
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1985
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1985
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1985
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1985
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1984/85
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1985/86
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1985
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1985
 Fechtweltmeisterschaften 1985
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1985
 Fußball-Weltmeisterschaften
 U-16-Fußball-Weltmeisterschaft 1985
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1985
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1985
 Grasski-Weltmeisterschaft 1985
 Judo-Weltmeisterschaften 1985
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1985
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1985
 Leichtathletik-Hallenweltspiele 1985
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1985
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1985
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1985
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1985
 Rallye-Weltmeisterschaft 1985
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1985
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1985
 Ringer-Weltmeisterschaften 1985
 Ruder-Weltmeisterschaften 1985
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1984/85
 Schachweltmeisterschaft 1985
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1985
 Snookerweltmeisterschaften
 Snookerweltmeisterschaft 1985
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1985
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1985
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1985
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1985
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1985
 Taekwondo-Weltmeisterschaften 1985
 Tischtennisweltmeisterschaft 1985
 Turn-Weltmeisterschaften 1985
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1985
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1985

!
Weltmeisterschaften nach Jahr